New Brunswick Scotties Tournament of Hearts 2012 - turniej wyłaniający mistrzynie Nowego Brunszwiku i reprezentację tej prowincji na Scotties Tournament of Hearts 2012. Turniej finałowy odbył się w dniach 25-29 stycznia 2012 w Oromocto na lodowisku Gage Golf & Curling Club.

Czwarty raz z rzędu tytuły mistrzowskie wywalczył zespół Rebekki Atkinson, w finale wynikiem 7:5 pokonał ekipę Mary Jane McGuire. W mistrzostwach Kanady drużyna wygrała 5 a przegrała 6 spotkań i została sklasyfikowana na 7. miejscu.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Półfinał

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa New Brunswick Scotties Tournament of Hearts 2012

2012 w curlingu
2012